Ян Муршак (; 20 января 1988, Марибор, Югославия) — профессиональный словенский хоккеист, правый нападающий. В настоящее время является игроком шведского клуба «Фрёлунда».

Обладатель Кубка Колдера 2013 года в составе «Гранд-Рапидс Гриффинс».

В НХЛ в составе «Детройт Ред Уингз» сыграл 46 матчей и набрал 4 очка (2+2).

8 сентября 2014 года в составе ЦСКА забросил три шайбы в ворота «Югры» (4:3), став первыми в истории хоккеистом из Словении, сделавшим в хет-трик в матче КХЛ.

Всего в регулярных сезонах КХЛ в составе «Амура», ЦСКА и «Торпедо» провёл 199 матчей и набрал 124 очка (49+75). В матчах плей-офф КХЛ провёл 37 матчей и набрал 14 очков (4+10).

На Олимпиаде 2018 года в матче со сборной США оформил дубль и забросил победную шайбу в овертайме, принеся Словении сенсационную победу со счётом 3:2.

Статистика 
 Последнее обновление: 7 апреля 2015 года

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте клуба «Амур»

Хоккеисты Словении
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Марибор»
Игроки «Сагино Спирит»
Игроки «Белвилл Буллз»
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки ХК «Олимпия» Любляна
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Фрёлунда»
Игроки ХК «Берн»
Игроки сборной Словении по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»